Аварское Койсу (в верховьях — Джурмут) — река в Дагестане, правая составляющая Сулака. Длина реки — 178 км.

Топонимия 
Название «койсу» получило от тюркского (кумыкского) «къой сув» — овечья вода. П. П. Семенов-Тян-Шанский считал, что это название получали реки, которые могли вброд преодолевать бараны. Аварское означает расположение реки на территории проживания аварцев. До середины XX века название «Къойсу» носила река Сулак.

География 

Берёт начало на склоне г. Гутон (Главный Кавказский хребет), течёт, огибая хр. Нукатль, в узкой долине, часто каньоне. Протекая преимущественно в северо-восточном направлении, она сливается с рекой Андийское Койсу в 6 километрах восточнее с. Чиркота, образует реку Сулак.

Длина реки 178 км, общее падение 2440 м, площадь водосбора 7660 км², средняя его высота 2160 м. Площадь оледенения в бассейне реки составляет 6,8 км². Высота истока — 2740 м над уровнем моря. Уклон реки — 13,7 м/км.

Водосбор реки на северо-западе ограничен Богосским хребтом, на юго-западе Главным Кавказским хребтом, на юге массивом Дюльты-Даг и хребтом Сарфун-Ял.
Значительная часть площади лежит выше 1500 м над уровнем моря, в том числе 10 % выше 3000 м.

Гидрология 
Река Аварское Койсу характеризуется весенне-летним половодьем и низкой зимней меженью. Распределение стока внутри года происходит не равномерно. Наиболее многоводной река бывает в период с мая по август, в течение которого проходит до 65 % годового объёма стока.

Наибольшие расходы воды формируются в одни годы преимущественно талыми водами, а в другие — дождевыми. Среднегодовой расход составляет 95,0 м³/с. Максимальный — 1350 м³/с (отмечен в 1963 году у с. Майданское). Река несёт большое количество взвешенных и влекомых наносов (наибольшая мутность составляет 17 000 г/м³).

Притоки 
Общее число рек в бассейне достигает 1440, из них 52 реки имеют длину более 10 км. Основными притоками являются реки: Цемарор, Хзанор, Ратлубор, Темирор, Тобот, Каракойсу, Гичину.

Изучение реки и водохозяйственное значение 
Режим реки изучался на 9 постах: Тлярата (Укал), Анцух, Голотль, Б.Гоцатль, Араканское ущелье, Красный мост, Балаханский мост, Унцукуль, Гимры и Ашильтинский мост. К настоящему времени действуют ГП Укал, Голотль, Красный мост.

Река имеет важное водохозяйственное значение. Она используется для водоснабжения и орошения прилегающих сёл и полей. Обладает большим гидроэнергетическим потенциалом. На реке действует Ирганайская ГЭС, строится Гоцатлинская ГЭС. Кроме того спланировано строительство Голотлинской, Советской, Аварской и Магарской ГЭС.

См. также 
 Гоцатлинская ГЭС
 Ирганайская ГЭС

Источники

Примечания 

Притоки Сулака
Реки Дагестана